Женская сборная Югославии по баскетболу — женская сборная команда Югославии, представлявшая эту страну на международных баскетбольных соревнованиях вплоть до её окончательного распада в начале XXI века. Сборная являлась призёром первенств мира и Европы по баскетболу, а также Олимпийских игр.

История 
В 1950-х годах женская сборная Югославии по баскетболу дебютировала на международной арене. но она не выигрывала медалей. В 1960-х годах сборная Югославии участвовала во всех международных турнирах, проводимых под эгидой ФИБА, но однажды только стала вице-чемпионом Европы. В 1970-х годах она завоевала серебряные и бронзовые медали первенства Европы по баскетболу. В 1980-х годах сборная Югославии стала серебряным и бронзовым призёром первенства Европы, а также занимала втрое и третье место на Олимпийских играх. В начале 1990-х годов женская сборная Югославии по баскетболу стала вице чемпионом первенств мира и Европы. Из-за санкций, введенных против Югославии, она пропускала международные соревнования с 1992 по 1994 год. После отмены санкций за сборную Югославии выступали баскетболистки Сербии и Черногории. В период с 2003 по 2006 год команда фактически выступала как сборная Сербии и Черногории.

Результаты

Олимпийские игры 

 1980  3°
 1984 6°
 1988  2°

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 

 1959 4°
 1964 6°
 1967 6°
 1990  2º
 2002 12°

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 

 1954 5°
 1956 9°
 1958 4°
 1960 5°
 1962 5°
 1964 7°
 1966 6°
 1968  2°
 1970  3°
 1972 8°
 1974 8°
 1976 5°
 1978  2°
 1980  3°
 1981 4°
 1983 4°
 1985 5°
 1987  2°
 1989 4°
 1991  2°
 1995 : 1 тур°
 1997 8°
 1999 7°
 2001 7°

См. также 
 Женская сборная Боснии и Герцеговины по баскетболу
 Женская сборная Македонии по баскетболу
 Женская сборная Сербии по баскетболу
 Женская сборная Словении по баскетболу
 Женская сборная Хорватии по баскетболу
 Женская сборная Черногории по баскетболу

Баскетбол в Югославии
Югославия